Zweigen Kanazawa (ツエーゲン金沢), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Kanazawa, og de spiller i J2 League.

Titler 
 J3 League mesterskab (1): 2014

Historiske slutplaceringer

Klub farver

Nuværende trup
Pr. 9. september 2019.''

Noter

Eksterne henvisninger
J.League

Fodboldklubber i Japan